Виконтство Карла () — феодальное княжество в средневековой Франции. Располагалось в южной части графства Овернь на границе с графством Руэрг (современный департамент Канталь, историческая область Карладес).

Столица — город Карла, примерно в 16 км юго-восточнее Орийака.

Около 1050 года объединилось с виконтством Мийо.

Список виконтов Карла 

 Жирбер I (ум. до июля 918)
 Жирбер II (ум. после 913), брат
 Бернар I (ум. после 940), сын Жирбера I
 Бернар II (ум. после 997/1003)
 Жирбер III (ум. до 1030)
 Жирбер IV (ум. после 5 окт. 1048)
 Бернар III (ум. 1050), сын.
 Адела, сестра (ум. после 1060). Вышла замуж за Беренгера II, виконта де Мийо. В результате этого брака виконтство Карла присоединилось к Мийо.

С 1112 года виконты Мийо и Карла одновременно были графами Родеза. Генрих II де Родез, не оставивший сыновей, по завещанию разделил свои владения между дочерями, и после его смерти (1304) Карла унаследовала Изабелла, жена Жоффруа V де Понса.

В 1392 году правнук Жоффруа V Рено VI де Понс продал виконтство Карла герцогу Жану Беррийскому. Тот завещал его своей дочери Бонне. Внук Бонны Жак д’Арманьяк был казнён 4 августа 1477 года, его владения конфискованы.

В 1643 году король Людовик XIII преобразовал виконтство Карла в графство Карладе (Carladez) и пожаловал его князю Монако Оноре II. Во время Французской революции графство было конфисковано (1791).

Литература 
 Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat : recueillis et publiés par ordre de S.A.S. le prince Albert 1er. Tome I
 Documents historiques relatifs à la vicomté de Carlat: recueillis et publiés par ordre de S.A.S. le prince Albert Ier, Том 2. Gustave Saige, Louis Édouard Marie Hippolyte Dienne (Comte de) Impr. de Monaco, 1900
 Le Carladez de l’Antiquité au XIIIe siècle: terroirs, hommes et pouvoirs. Jean-Luc Boudartchouk. 1998

Ссылки 
 AUVERGNE

Виконтства Франции